Győző Vásárhelyi (1906 - 1997), un plasticien français
 Vásárhelyi Hírlap, un quotidien roumain de langue hongrois